

Saints 

 Saint Fargeau (), saint martyr de Besançon.

Patronyme 

 Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau (1760-1793), personnalité politique française ;
 Félix Lepeletier de Saint-Fargeau (1767-1837), son demi-frère, personnalité politique française ;
 Amédée Louis Michel Lepeletier (1770-1845), son demi-frère, entomologiste et encyclopédiste français ;
 Eusèbe Girault de Saint-Fargeau (1799-1855), homme de lettres.

Toponymie 

 Canton de Saint-Fargeau, canton français de l’Yonne ;
 Château de Saint-Fargeau, château français de l’Yonne ;
 Château de Saint-Fargeau, château français à Belleville ;
 Gare de Saint-Fargeau, gare ferroviaire française de Seine-et-Marne ;
 Place Saint-Fargeau, place française du  parisienne ;
 Quartier Saint-Fargeau quartier administratif français de Paris ;
 Rue Saint-Fargeau, voie française du  parisien ;
 Saint-Fargeau, commune française de l’Yonne ;
 Saint-Fargeau, station française du métro parisien.
 Saint-Fargeau-Ponthierry, commune française de Seine-et-Marne.
